Стърн може да се отнася за:
 Даниел Стърн, няколко души с това име
 Лорънс Стърн (1713-1768), английски писател
 Хауърд Стърн (р. 1954), американски радиоводещ